Résultats détaillés de l'édition 1981 du tournoi de tennis professionnel féminin Tournoi de Washington.

Le présent tournoi, joué en janvier, vient conclure les Colgate Series disputés lors de la saison précédente, en 1980.

L'épreuve de simple se dispute selon les modalités dites du « round robin ». Séparées en deux poules de quatre joueuses, la meilleure de chacune est qualifiée directement pour les demi-finales ; les  et  de chaque poule doivent, quant à elles, s'affronter au cours d'une phase éliminatoire, les deux gagnantes se hissant à leur tour dans le dernier carré.

Faits marquants 
 Après un premier succès facile face à Pam Shriver en match de poule, Chris Evert (fiévreuse) doit renoncer à la suite de ce championnat, considéré comme le dernier tournoi de la saison 1980.
 Andrea Jaeger atteint la finale après avoir frôlé l'élimination lors de la phase du « round robin », contre Virginia Ruzici qui manque de convertir une balle de match.
 Après avoir gagné la finale, Tracy Austin revendique la place de numéro un mondiale : elle estime, avec deux tournois majeurs remportés en 1980 (le Avon Series Championship et ce Colgate Series Championship), avoir fait mieux que Chris Evert (US Open)… « oubliant » au passage que cette dernière s'était aussi imposée à Roland-Garros. Le classement par ordinateur et la plupart des experts le voient différemment et désignent Evert comme la numéro un mondiale de la saison 1980.

Résultats en simple

Groupe I

Groupe II

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1981
Washington
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en janvier 1981